Le Derby de Rabat oppose les deux plus grands clubs de Rabat soit le Fath US et le ASFAR, cette rencontre se déroule traditionnellement depuis sa construction au Complexe Sportif Moulay Abdallah disposant de 45 000 places assises et au total devant plus de 50 000 supporters.

Genèse et nature de la rivalité

Histoire

Confrontations sportives

Personnalités

Entraîneurs et dirigeants

Joueurs

Aspects socio-économiques

Incidents et provocations

Supporters

Statistiques

Statistiques des confrontations

Records

Palmarès

Notes et références 

Rivalités dans le football au Maroc
Association sportive des Forces armées royales
FUS de Rabat
Événement sportif à Rabat